

Patronyme 

 Alexis Denis Saurin (1813-1887), général français
 Élie Saurin (1639-1703), religieux protestant franco-hollandais
 Joseph Saurin (1659-1737), mathématicien français
 Bernard-Joseph Saurin (1706-1781), poète et auteur dramatique français 
 Jacques Saurin (1677-1730), prédicateur protestant d'origine française
 Paul Saurin (1870-1933), homme politique de l'Algérie française, sénateur d'Oran de 1927 à sa mort
 Paul Saurin (1903-1983), fils du précédent, homme politique de l'Algérie française, député d'Oran (1934-1940)
 Sonja Saurin, comédienne et psychanalyste française
 Vincent Saurin (1907-1991), rameur français.

Voir aussi 
 William Saurin, société agroalimentaire française
 Jean-Baptiste Pierre Saurine (1733-1813), évêque constitutionnel des Landes, puis concordataire de Strasbourg
 Sorin